Алексей Лысенков:
 Лысенков, Алексей Максимович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Лысенков, Алексей Николаевич (род. 1965) — российский телеведущий, актёр, шоумен, автор, продюсер и художественный руководитель программы «Сам себе режиссёр».